Владимир Васильевич Евдокимов (24 июня 1928 года — 20 марта 2016 года) — рабочий Муромского вагонного депо на Горьковской железной дороги (Муромский район Владимирской области), полный кавалер ордена Трудовой Славы.

Биография 
Родился 24 июня 1928 года в деревне Макаровка (ныне Муромский район Владимирской области) в крестьянской семье. В 1939 году окончил начальную школу. Во время Великой Отечественной войны работал в колхозе, за труд в военное время был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В 1947 году начал работать слесарем по ремонту в Муромском вагонном депо. С 1949 по 1953 год проходил службу в армии на Дальнем Востоке. После демобилизации вернулся работать в Муромское вагонное депо. В 1963 году был назначен бригадиром сборочного цеха, а в 1966 году переведён на должность осмотрщика вагонов. 4 марта 1976 года за рационализаторство указом президиума Верховного Совета СССР был награждён орденом Трудовой славы 3-й степени. 2 апреля 1981 года награждён орденом Трудовой славы 2-й степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июля 1986 года за успехи, достигнутые в выполнении заданий одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств, награждён орденом Трудовой славы 1-й степени.

В 1990 году вышел на пенсию и жил в городе Муром.

Скончался 20 марта 2016 года в городе Муром и похоронен на Грибовском кладбище Муромского района.

Награды 
 Орден Трудовой Славы I степени № 399, 3 июля 1986 года
 Орден Трудовой Славы II степени № 7293, 2 апреля 1981 года
 Орден Трудовой Славы III степени № 327488, 4 марта 1976 года
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 1945 год
 Знак «Почётный железнодорожник», 29 июля 1986 года

Примечание